Jméno Helena Uherská může označovat několik historických osob:

 Helena Chorvatská zvaná Helena Krásná, či Spanilá † 1091) – původem arpádovská uherská princezna, sňatkem chorvatská královna, jako manželka krále Dimitrije Zvonimíra
 Helena Srbská (po roce 1109 – po roce 1146) – uherská královna jako manželka krále Bély II.
 Helena Uherská (1158–1199) – původem arpádovská uherská princezna, sňatkem rakouská a štýrská vévodkyně